Malag. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ramón Peñafort Malagarriga y Heras
 Ramón Peñafort Malagarriga

Robotskapade auktorsförkortningar